een kogeltje in een hagelpatroon, munitie.
 hagelkorreltje (chalazion), een zwelling op het ooglid.